Osoby o tym nazwisku:
 Euzebiusz Czerkawski (1822–1896) – polski polityk i wykładowca akademicki
 Jan Czerkawski (1939–2007) – polski historyk filozofii
 Mariusz Czerkawski (ur. 1972) – polski hokeista, olimpijczyk, menedżer hokejowy i komentator sportowy
 Paisjusz (Czerkawski) (zm. 1633) – prawosławny biskup
 Piotr Czerkawski (ur. 1989) – polski krytyk filmowy i dziennikarz
 Tadeusz Czerkawski (1919–2012) – polski wojskowy
 Tytus Czerkawski (1884–1969) – działacz Polonii w Rumunii. W latach 1939-40 senator Królestwa Rumunii, reprezentujący mniejszość polską
 Walenty Czerkawski (1846–1935) – polski wojskowy, poeta, powstaniec
 Witold Czerkawski (1921–2007) – polski fotograf, fotoreporter i dokumentalista
 Włodzimierz Czerkawski (1866–1913) – polski ekonomista